Литосферная плита — крупный малоподвижный участок земной коры, часть литосферы. Узкими и активными зонами, широтными разломами, литосфера разделена на блоки. Литосферные плиты ограничены зонами сейсмической, вулканической и тектонической активности — границами плиты. Границы плит бывают трёх типов: дивергентные, конвергентные и трансформные.

Из геометрических соображений понятно, что в одной точке могут сходиться только три плиты. Конфигурация, в которой в одной точке сходятся четыре или более плит, неустойчива, и быстро разрушается со временем.

Существует два принципиально разных вида земной коры — кора континентальная и кора океаническая. Некоторые литосферные плиты сложены исключительно океанической корой (пример — крупнейшая тихоокеанская плита), другие состоят из блока континентальной коры, впаянного в кору океаническую.

Суммарная мощность (толщина литосферы) океанической литосферы меняется в пределах от 6-18 км в районе рифтовых зон океанов до 80—90 км вблизи континентальных окраин. Толщина континентальной литосферы достигает 1-3 км.

Литосферные плиты постоянно меняют свои очертания, они могут раскалываться в результате рифтинга и спаиваться, образуя единую плиту в результате коллизии. Литосферные плиты также могут тонуть в мантии планеты, достигая глубины внешнего ядра. С другой стороны, разделение земной коры на плиты неоднозначно, и по мере накопления геологических знаний выделяются новые плиты, а некоторые границы плит признаются несуществующими. Поэтому очертания плит меняются со временем и в этом смысле. Особенно это касается малых плит, в отношении которых геологами предложено множество кинематических реконструкций, зачастую взаимно исключающих друг друга.

Изучение 
Впервые обратил внимание на то, что литосфера Земли разбита на ряд плит, канадский геолог Джон Тузо Вильсон в 1965 году. Несколькими годами позже американец Томас Хант Морган и француз Стефан Пишон определили границы литосферных плит.

Типы литосферных плит 

Более 90 % поверхности Земли покрыто четырнадцатью крупнейшими литосферными плитами.

 Тихоокеанская плита — 103 300 000 км²
 Северо-Американская плита — 75 900 000 км²
 Евразийская плита — 67 800 000 км²
 Африканская плита — 61 300 000 км²
 Антарктическая плита — 60 900 000 км²
 Австралийская плита — 47 000 000 км²
 Южно-Американская плита — 43 600 000 км²
 Сомалийская плита — 16 700 000 км²
 Плита Наска — 15 600 000 км²
 Индостанская плита — 11 900 000 км²
 Филиппинская плита — 5 500 000 км²
 Аравийская платформа — 5 000 000 км²
 Карибская плита — 3 200 000 км²
 Плита Кокос — 2 900 000 км²

Типы столкновений литосферных плит

Океанически-континентальное столкновение 
Граница столкновения проходит между океанической и континентальной плитой. Плита с океанической корой подвигается под континентальную плиту. Примеры: столкновения: плита Наска с Южноамериканской плитой и плита Кокос с Североамериканской плитой.

Океанически-океаническое столкновение 
Одна из плит подвигается под другую — ту, на которой находится группа островов. Примеры столкновения: Североамериканская плита с Охотской плитой, с Амурской плитой, с Филиппинской плитой, с Индо-Австралийской плитой; Южноамериканская плита с Карибской плитой.

Континентально-континентальное столкновение 
Тип столкновения, когда ни одна из плит не уступает другой и они обе образуют горы. Примеры: Индостанская плита с Евразийской плитой.

Скорость движения литосферных плит 
Скорость горизонтального движения литосферных плит в наше время варьируется от 1 до 6 см/год (скорость раздвигания плит — от 2 до 12 см/год). Скорость раздвигания плит от Срединно-Атлантического хребта в северной части его составляет 2,3 см/год, а в южной части — 4 см/год. Наиболее быстро раздвигаются плиты вблизи Восточно-Тихоокеанского хребта у острова Пасхи — их скорость 18 см/год. Наиболее медленно раздвигаются плиты в Аденском заливе и Красном море — со скоростью 1—1,5 см/год.

См. также 

 Древние материки
 :en:List of tectonic plates

Примечания

Литература 
 И. В. Тарасов. Земной магнетизм. — Долгопрудный: Интеллект. — С. 67. — 193 с.

Ссылки 
 Карта Пангеи Ультима

Геодинамические обстановки
Тектоника плит